Жаклин Бёрнер (, род. 30 марта 1965, Висмар, ГДР) — восточногерманская конькобежка, чемпионка мира 1989 года, олимпийская чемпионка 1992 года на 1500 метров.

Спортивная биография 
Жаклин Бёрнер в 1987 году стала бронзовым призёром чемпионата Европы, в 1989 она снова стала бронзовым призёром. В 1990 году стала чемпионкой мира и заняла второе место в Европе, а также победила в Кубка мира на 1500 метров. В августе этого года была сбита автомобилем и получила травму.  На Олимпиаде—1992 года на дистанции 1500 метров стала олимпийской чемпионкой, победив Гунду Ниман на 0,05 секунды. Завершила спортивную карьеру в 1996 году.

Ссылки 
 Jacqueline Börner at SkateResults.com
 Jacqueline Börner at DESG (Deutsche Eisschnelllauf Gemeinschaft) 

Конькобежцы ГДР
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди женщин